Northlake kan syfta på:

 Northlake, Illinois
 Northlake, South Carolina
 Northlake, Texas